O  (հայերեն լեզու; AFI: ; transl. , conhecido comumente apenas como ) é a língua indo-europeia falada pelos armênios, e língua oficial da República da Arménia, localizada na região montanhosa a norte da Mesopotâmia, no sul do Cáucaso e assim como da República de Artsaque (de jure no Azerbaijão). É também amplamente falada pelas comunidades arménias espalhadas ao redor do mundo com a diáspora arménia. O idioma tem seu próprio sistema de escrita, o alfabeto arménio.

Os linguistas costumam classificar o arménio como um ramo independente, do tipo analítico-aglutinante, da família linguística indo-europeia; alguns indo-europeístas propuseram que o idioma deveria ser agrupado justamente com o ramo helênico (grego), na chamada hipótese greco-arménia, em combinação com a hipótese greco-ariana.

Os primeiros manuscritos que se conservaram remontam ao século IX. O alfabeto arménio foi criado por Mesrobes Mastósio (em 405) e é constituído por 36 caracteres. O arménio é uma língua rica em consoantes, com predomínio das sibilantes; a acentuação recai naturalmente na última sílaba.

A língua falada até ao  recebe o nome de arménio antigo ou arménio clássico. O arménio moderno, que ainda se fala na atualidade, subdivide-se numa grande variedade de dialectos, mas existe uma língua unificada derivada do dialeto Tarón — que possui todas as características de uma moderna língua de cultura. É a língua oficial da Arménia e de Artsaque e falada em comunidades emigrantes em várias partes do mundo, como nos Estados Unidos e na Argentina.

História 
O primeiro testemunho da língua arménia data do  (a tradução da Bíblia feita por Mesrobes Mastósio). A história anterior do idioma é pouco clara, e ainda está sujeita a muita especulação.

Alguns linguistas vêem o arménio como um parente próximo do frígio; outros mantêm que o grego seria o idioma mais próximo do arménio ainda em existência. A representação característica grega das laríngeas no início de palavras, através de vocais prostéticas, também é partilhada pelo arménio, juntamente com outras peculiaridades fonológicas e morfológicas do grego. O suposto parentesco entre os dois idiomas também representaria uma luz à natureza parafilética da isoglossa centum-satem. O arménio também partilha as principais isoglossas com o grego; outros linguistas propõem que os ancestrais linguísticos dos dois idiomas seriam muito semelhantes, ou tinham uma relação de contato muito próximo. No entanto, tais teorias são contestadas; e nos primeiros registros do arménio, no século V, quaisquer evidências de parentesco foram reduzidas a umas poucas e frágeis amostras.

Já existe um certo consenso de que houve um contato antigo entre o arménio e as línguas anatólicas, com base em certos "arcaísmos" partilhados, tais como a ausência do feminino e de vogais longas herdadas.

A língua arménia clássica (frequentemente chamada de Grabar, literalmente "[língua] escrita") importou diversas palavras das línguas iranianas médias, especialmente do parto, e contém vocabulários menores de empréstimos do grego, do siríaco, latim e de línguas autóctones, como o urartiano. O arménio médio (séculos XI-XV) incorporou ainda mais empréstimos do árabe, turco, persa e latim, e os dialetos modernos assimilaram centenas de novas palavras do turco e do persa. Assim, determinar a evolução histórica do arménio é particularmente difícil, já que o idioma utiliza-se de palavras emprestadas de praticamente todos os idiomas que fizeram parte de sua história.

A grande porcentagem de empréstimos dos idiomas iranianos levou inicialmente os linguistas a classificar o arménio como tal. A distinção do arménio só foi reconhecida novamente de fato pelos linguistas no fim do século XIX, quando o método comparativo foi utilizado para distinguir entre duas camadas de empréstimos iranianos num vocabulário genuinamente arménio. Os dois dialetos literários atuais, o ocidental (associado originalmente com os escritores do Império Otomano) e o oriental (associado originalmente com os escritores do Império Russo) eliminaram quase todas as influências turcas de seu léxico no século XX, especialmente depois do genocídio arménio.

Fonologia

Vogais 
O arménio moderno apresenta oito fonemas vocálicos.

O arménio clássico apresente sete vogais:
 (ա),  (ի),  (ը),  (ե),  (է),  (ո e օ) e  (ու) (transcrito como a, i, ë, e, ē, o/ò, e ou, respectivamente).

Consoantes 
A seguinte tabela lista o sistema consonantal do arménio oriental. As oclusivas e africadas possuem uma série especial de aspiradas (transcritas com o spiritus asper grego após a letra: , , , , ). Cada fonema na tabela é representado por três símbolos; o superior indica a pronúncia do fonema no alfabeto fonético internacional (AFI), logo abaixo vem a letra correspondente no alfabeto arménio, e o símbolo inferior é a transliteração no alfabeto latino (ISO 9985).

Veja também 

 Línguas da Armênia

Bibliografia 
 Adjarian, Herchyah H. (1909) Classification des dialectes arméniens, par H. Adjarian. Paris: Honoro Champion.
 Clackson, James. 1994. The Linguistic Relationship Between Armenian and Greek. Londres: Publications of the Philological Society, No 30. (e Oxford: Blackwell Publishing)
 Fortson, Benjamin W. (2004) Indo-European Language and Culture. Oxford: Blackwell Publishing.
 Hübschmann, Heinrich (1875) "Über die Stellung des armenischen im Kreise der indogermanischen Sprachen," Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung 23.5-42. tradução para o inglês
 Mallory, J. P. (1989) In Search of the Indo-Europeans: Language, Archaeology and Myth. Londres: Thames & Hudson.
 Vaux, Bert. 1998. The Phonology of Armenian. Oxford: Clarendon Press.
 Vaux, Bert. 2002. "The Armenian dialect of Jeruslame." - Armenians in the Holy Land. "Louvain: Peters.

Ligações externas 
 Funky Armenian - Vocabulário arménio gratis, com audio
 Transliteração do arménio ocidentaldo arménio oriental e clássico

 
Armenio
Armenio
Armenio
Armenio